John Manners kan syfta på bland andra:

*John Manners, 4:e earl av Rutland (omkring 1552-1588)
John Manners, 8:e earl av Rutland (1604-1679)
John Manners, 1:e hertig av Rutland (1638-1711)
John Manners, 2:e hertig av Rutland (1676-1721)
John Manners, 3:e hertig av Rutland (1696-1779)
John Manners, markis av Granby (1721-1770) 
John Manners, 5:e hertig av Rutland (1778-1857)
John Manners, 7:e hertig av Rutland (1818-1896)
John Manners, 9:e hertig av Rutland (1886-1980)